Быкадоров — русская фамилия.

Известные носители:
 Быкадоров, Владимир Исаакович (1923—2018) — деятель НТС.
 Быкадоров, Владимир Фёдорович (1949—2009) — советский и российский учёный.
 Быкадоров, Евгений Иванович (1916—1994) — советский и российский актёр.
 Быкадоров, Иван Фёдорович (1872—?) — русский полковник, Георгиевский кавалер.
 Быкадоров, Исаак Фёдорович (1882—1957) — генерал-майор, деятель Белого движения на Дону.
 Быкадоров, Николай Яковлевич (1857—1884?) — художник, экспонент передвижных выставок.
 Быкадоров, Юрий Александрович (род. 1949) — профессор Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка.
 Быкадоров, Яков Иванович (род. 1925) — Герой Социалистического Труда.